Antologia temporale: Tutto in una notte è un concerto live della Premiata Forneria Marconi tenutosi il 2 febbraio 2010 al Teatro Saschall di Firenze.

Il concerto 
Il concerto si prepone come obiettivo da parte del gruppo quello di eseguire in una sola notte la maggior parte del loro grande repertorio ed è diviso in tre parti. Nella prima la Premiata Forneria Marconi esegue per la prima volta dal vivo tutta La buona novella di Fabrizio De André con i propri arrangiamenti (nel disco originale il gruppo aveva già suonato con la formazione de I Quelli), il progetto del gruppo è quello di farne un album che uscirà poi in aprile, e la sera del concerto la band esegue anche i brani inediti che fanno da intermezzi ai vari brani deandreiani. Nella seconda parte il gruppo fa rivivere i suoi più grandi successi, cominciando con una cover del celebre pezzo dei King Crimson 21st Century Schizoid Man, brano che li ha fatti radicalmente cambiare e maturare passando dal beat degli anni '60 al progressive rock dei '70; della collaborazione con De André vengono eseguiti solo tre brani: Un Giudice, Volta la Carta e la scatenata versione di Un pescatore, subito dopo lo struggente assolo di Peninsula con chitarra classica di Franco Mussida viene introdotta Dolcissima Maria e un improvvisato assolo di basso di Patrick Djivas introduce Maestro della Voce; La carrozza di Hans viene eseguita in conclusione della seconda parte e si presenta notevolmente riarrangiata in alcuni passaggi. Nella terza parte di concerto il gruppo esegue tre brani dell'ultimo album in studio Stati di immaginazione completamente strumentali con l'ausilio di immagini su un maxischermo posto sul fondo del palco, subito dopo la band esegue i bis finali tipici del suo repertorio ovvero Impressioni di settembre e Celebration.

Il concerto è diventato famoso per la sua straordinaria lunghezza e incredibile longevità, lo spettacolo è iniziato alle 20.30 ed è finito intorno alle 00.30. La buona novella con gli arrangiamenti PFM non era mai stata eseguita prima dal vivo, in più per l'occasione la PFM presentò in anteprima il progetto di farne un album e suonò anche i pezzi inediti contenuti poi nell'omonimo album che sarebbe uscito ad aprile. La versione del concerto de La carrozza di Hans presenta numerosi nuovi accorgimenti musicali.
Durante l'ultima parte del concerto, per i pezzi provenienti da Stati di Immaginazione, viene utilizzato un maxischermo posto sul fondo del palco su cui appaiono immagini che si ispirano alla musica prodotta live dal gruppo.
Nel 1979 il gruppo si accordò con De André per iniziare la famosa collaborazione proprio al Teatro Saschall di Firenze, che all'epoca si chiamava ancora Teatro Tenda.
Il Teatro Saschall di Firenze, dove è avvenuto il concerto, si trova proprio in Via Fabrizio De André.

Tracce 
PARTE 1 - La Buona Novella
 Introduzione
 Universo e Terra (Preludio)
 L'infanzia di Maria
 La Tentazione
 Il ritorno di Giuseppe
 Il respiro del deserto
 Il sogno di Maria
 Ave Maria
 Aria per Maria
 Maria nella bottega del falegname
 Via della Croce
 Scintille di pena
 Tre madri
 Il Testamento di Tito
 Laudate Hominem

PARTE 2 - PFM canta De André; PFM 40 e 1 minuto...
 21st Century Schizoid Man
 La Luna Nuova
 Out Of The Roundabout
 Un Giudice
 Volta la carta
 Il pescatore
 Peninsula
 Dolcissima Maria
 Chi ha paura della notte?
 Djivas Bass Solo
 Maestro della voce
 La carrozza di Hans

PARTE 3 - Stati di Immaginazione; Bis
 La Terra dell'Acqua
 Il sogno di Leonardo
 Visioni di Archimede
 Impressioni di settembre
 Celebration/È Festa
 Giga e canti liberatori finali

Componenti 
 Franz Di Cioccio - batteria, percussioni e voce
 Patrick Djivas - basso
 Franco Mussida - chitarra, voce
 Lucio Fabbri - violino, tastiere e chitarra
 Gianluca Tagliavini - tastiere
 Piero Monterisi - batteria, percussioni